Onderdistrict in Indonesië
 Sulang (onderdistrict), onderdistrict in het regentschap Rembang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Sulang (Dawan), een plaats in het regentschap Klungkung in de provincie Bali
 Sulang (Sulang), een plaats in het regentschap Rembang in de provincie Midden-Java